Bleich es un adverbio o adjetivo alemán significando pálido, descolorido o lívido. Bleiche es el sustantivo correspondiente que se refiere a la condición o al proceso de palidez, blanqueamiento o descoloramiento. Se encuentra en nombres propios:

Apellido
 Troy Bleich, miembro de la banda Into Eternity
 Yaakov Bleich, vicepresidente del Congreso Judío Mundial
 Markus Bleich, médico y catedrático alemán

Topónimo
 Bleiche, forma corta del nombre del arroyo Bleichbach en el sur de Baden-Wurtemberg, Alemania
 Bleiche, parte del barrio Bürkle-Bleiche de Emmendingen en el sur de Baden-Wurtemberg, Alemania